Der Polnische Eishockeypokal der Saison 2009/10 (poln. Puchar Polski Hokeja na Lodzie) war die Austragung des Polnischen Eishockeypokals. Die Veranstaltung wurde vom Polnischen Eishockeyverband (PZHL) organisiert.

Teilnehmer und Modus 
An der Austragung des Pokals im Jahre 2009 nahmen insgesamt vierzehn Mannschaften teil, darunter alle Mannschaften der Ekstraliga und vier Vertreter der zweitklassigen I liga teil.

Turnierplan 

 Spielergebnis erfolgte nach Wertung

Achtelfinale 
Im Achtelfinale gab es aufgrund von 14 teilnehmenden Mannschaften nur sechs Paarungen und zwei Freilose, so dass acht Mannschaften in die nächste Runde einziehen konnten.

Viertelfinale 
Im Viertelfinale spielten die Siegermannschaften der Achtelfinalpaarungen und Energa Stoczniowiec Gdańsk und GKS Tychy, die in der ersten Runde spielfrei waren.

Finalturnier 
Die Halbfinalspiele und das Finale wurden in einer Endrunde im Winterstadion in Tychy an zwei Tagen ausgespielt. Ein Spiel um Platz 3 fand nicht statt.

Halbfinale

Finale

Auszeichnungen 
Als bester Spieler und gleichzeitig bester Stürmer wurde Ladislav Paciga aus der Mannschaft des Pokalsiegers gekürt. Ebenfalls vom GKS Tychy kommen mit Łukasz Sokół der beste Verteidiger des Turniers und mit Robin Bacul der beste Scorer (1T, 3A). Zum besten Torhüter des Wettbewerbs wurde Michal Elzbieciak von Naprzód Janów gewählt.

Siehe auch 
 Polnische Eishockeyliga 2009/10

Weblinks 
 Hokej.net (polnisch)
 Website des polnischen Eishockeyverbandes (polnisch/englisch)
 Der Pokal auf hockeyarchives.fr (französisch)

2010
Eishockeysaison 2009/10